Феррантино Малатеста (Ferrantino Malatesta) (ум. 12 ноября 1353) — сеньор Римини в 1326—1330 и 1334—1335.

Сын Малатестино Одноглазого (ум. 1317). В книгах средневековых историков сказано, что он умер в 95-летнем возрасте, поэтому датой рождения указывается 1258 год. Вероятно, родился гораздо позже — между 1289 и 1295 годами, потому что Малатестино Одноглазый женился на Агнессе да Монтефельтро в 1288 г.

В разное время был подеста в Болонье (1309), Флоренции (1307), Падуе (1314), Форли (1315), Чезене (1316—1317). Сеньор Ферминьяно (1321—1335).

После смерти своего дяди Пандольфо I (1326) стал сеньором Римини. Из-за интриг другого дяди, Малатеста Гуастафамилья, в 1330 году был изгнан из Римини папским легатом Бертраном дю Пуже.

В 1334 году восстановил свою власть, но ненадолго — его обманом захватили люди Гуастафамилья (03.06.1334) и заточили в замке Градары вместе с сыном — Малатестино Новелло и внуком — Гвидо.

В 1336 году Феррантино был освобождён Нолфо да Монтефельтро, но его сын и внук умерли в заключении, возможно — были убиты.

С 1340 г. жил в Римини, где и умер в 1353 году.

Жена (предполагаемое имя) — Беллучия деи Балигани. Дети:
 Малатестино Новелло (ум. 1335)
 (под вопросом) Самаритана (ум. 1347), муж — Толберт VI да Камино, граф де Ченеда.

Источники 
 Abati Olivieri. Orazioni in morte di alcuni signori di Pesaro della casa Malatesta. Pesaro, 1784, anastatica;
 Amiani Pietro Maria. Memorie storiche della città di Fano Fano, 1751;
 Battaglini F. G.. Memorie storiche di Rimini e dei suoi signori Lelio della Volpe, Rimini, 1789;
 Bonoli Paolo. Istoria della città di Forlì. Forlì, 1661;
 Farulli P. Cronologia della nobile famiglia dei Malatesta. Siena, 1724.

Феррантино